Die Interclubs Féminins 2003/04 war die zweite französische Mannschaftsmeisterschaft im Schach der Frauen. 

Meister wurde der Club de Cannes Echecs.
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der Interclubs Féminins 2003/04.

Modus 

Die acht teilnehmenden Vereine trugen ein Turnier im K.-o.-System aus, wobei alle Plätze ausgespielt wurden.

Spieltermine 
Die Wettkämpfe wurden vom 5. bis 7. März 2004 in Versailles gespielt.

Übersicht

Platzierungsspiele um die Plätze 5 bis 8

Turnierverlauf 

Das Viertelfinale sah klare Siege der Titelkandidaten aus Clichy, Cannes und Évry, während der Wettkampf zwischen Marseille und Mulhouse knapp endete. Bei Remisen an den Brettern 1 und 4 gab der Sieg am zweiten Brett den Ausschlag zugunsten von Mulhouse. Im Halbfinale konnten sich Clichy und Cannes trotz Niederlagen am Spitzenbrett durchsetzen, ebenso wie Marseille im Platzierungsspiel. Im Finale revanchierte sich Cannes für die Vorjahresniederlage gegen Clichy.

Entscheidungen

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse und Termine bei der Fédération Française des Échecs (französisch)

Schach (Frankreich)
Sportveranstaltung in Frankreich
Schachveranstaltung 2003
Schachveranstaltung 2004